Valer ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco González Valer (* 1939), spanischer Geistlicher
 Héctor Valer (* 1959), peruanischer Rechtsanwalt und Politiker

Våler steht für:
 Åsnes og Våler, ehemalige norwegische Gemeinde
 Våler (Innlandet), norwegische Gemeinde
 Våler (Viken), norwegische Gemeinde

Siehe auch:
 Valär
 Waler
 Wahler